Muriceides är ett släkte av koralldjur. Muriceides ingår i familjen Plexauridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Koralldjur
Muriceides